Hrvatska:
 Vedro Polje (Sunja), naselje u općini Sunja

BiH:
 Vedro Polje (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Vedro Polje (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno